Серринья () — микрорегион в Бразилии, входит в штат Баия. Составная часть мезорегиона Северо-восток штата Баия. Население составляет 	414 965	 человек (на 2010 год). Площадь — 	10 696,388	 км². Плотность населения — 	38,79	 чел./км².

Демография 						
Согласно сведениям, собранным в ходе переписи 2010 г. Национальным институтом географии и статистики (IBGE), население микрорегиона составляет:

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 849 155 941,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 2227,85 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,603 (данные: Программа развития ООН).

Состав микрорегиона 
В составе микрорегиона включены следующие муниципалитеты:
 Араси
 Баррокас
 Биритинга
 Кандеал
 Капела-ду-Алту-Алегри
 Консейсан-ду-Койте
 Гавиан
 Ишу
 Ламаран
 Нова-Фатима
 Пе-ди-Серра
 Ретироландия
 Риашан-ду-Жакуипи
 Санталус
 Серринья
 Сан-Домингус
 Теофиландия
 Валенти

Микрорегионы штата Баия